Троицкая часовня — название часовен, освящённых во имя Святой Троицы:

Часовня Троицы Живоначальной (Бетково) — в селе Бетково Лужского района Ленинградской области.
 Троицкая часовня (Санкт-Петербург, Троицкий мост) — возле Троицкого моста в Санкт-Петербурге.
 Троицкая часовня (Санкт-Петербург, Смоленское кладбище) — на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.
 Троицкая часовня (Любегощи) — в селе Любегощи Весьегонского района Тверской области.

См. также 
 Троицкая церковь